Die DDR-Oberliga 1952/53 war die vierte Auflage der höchsten Fußball-Spielklasse der DDR. Meister wurde die SG Dynamo Dresden, die sich im Entscheidungsspiel um die Meisterschaft (das nach Punktgleichheit notwendig wurde) mit 3:2 gegen die BSG Wismut Aue durchsetzte. Die Saison begann am 21. September 1952 und endete am 16. Juni 1953.

Vor der Saison 
Nachdem die Oberliga seit ihrer Gründung innerhalb von zwei Jahren von 14 auf 19 Mannschaften angewachsen war, wurde sie zur Saison 1952/53 erstmals wieder verkleinert. Den vier Absteigern der Vorsaison standen mit Empor Lauter und Motor Jena nur zwei Aufsteiger gegenüber, womit die Spielklasse mit 17 Teams startete.

Namensänderungen 
Im Laufe der Saison wurden die SV Deutsche Volkspolizei Dresden in SG Dynamo Dresden und die SV Vorwärts HVA Leipzig in SV Vorwärts KVP Leipzig sowie nach dem Umzug nach Berlin in SV Vorwärts KVP Berlin umbenannt.

Saisonverlauf 
Zunächst fand der Kampf um die Meisterschaft zwischen BSG Wismut Aue und Lokomotive Stendal statt, die dementsprechend nach der Hinrunde die ersten beiden Plätze belegten. Stendal konnte seine Form jedoch nicht weiter halten und wurde als zweitschlechteste Rückrundenmannschaft am Ende nur Elfter. Andersherum lief es beim Pokalsieger des Vorjahres SV Deutsche Volkspolizei Dresden, die nach der Angliederung an die neugeschaffene Sportvereinigung Dynamo nun Dynamo Dresden hieß. Nach einer schwachen Hinrunde (man wurde nur Achter) schloss Dynamo in der Rückrunde zu Wismut auf, was am Ende zu einer Punktgleichheit und einem Entscheidungsspiel um die Meisterschaft führte. Dieses konnte Dresden am 5. Juli 1953 vor 40.000 Zuschauern im Berliner Walter-Ulbricht-Stadion mit 3:2 für sich entscheiden.

Der Vorjahresmeister Turbine Halle hatte dagegen nichts mit der Meisterschaft zu tun und konnte sich erst am letzten Spieltag vorm drohenden Abstieg retten. Die Absteiger waren der Vorjahresaufsteiger Motor Jena sowie Motor Oberschöneweide, Wismut Gera und die vor zwei Jahren erst mit politischer Macht in die Oberliga gehobene SV Vorwärts Leipzig. Der Abstieg der Leipziger konnte auch durch die Delegierung vieler Spieler von der BSG Chemie Leipzig zu Vorwärts nicht verhindert werden. Die daraufhin in Leipzig äußerst unbeliebte Mannschaft wurde deshalb noch vor Saisonende nach Berlin umgesiedelt und dort als SV Vorwärts KVP Berlin neugegründet.

Mit dem Abstieg von Oberschöneweide und Vorwärts war die Oberliga zur Folgesaison erneut ohne Mannschaft aus Ost-Berlin.

Abschlusstabelle

Entscheidungsspiel 

|}

Kreuztabelle

Statistik

Die Meistermannschaft

Tore 
Die 885 erzielten Tore ergeben einen Durchschnitt von 3,25 pro Spiel. Es fielen 15 Eigentore. Die höchsten Siege erzielten Rotation Dresden (9:2 gegen Wismut Gera) und Motor Dessau (8:1 gegen Rotation Babelsberg).

*) lt. anderen Quellen: 17

Zuschauer 
Insgesamt sahen 3.499.000 Zuschauer die 272 Oberligaspiele, das ergibt einen Schnitt von 12.864 Zuschauern pro Spiel. Damit wurde ein neuer Oberligarekord aufgestellt. Mit 40.000 Zuschauern war die Begegnung des 27. Spieltages Dynamo Dresden – Wismut Aue am besten besucht.

FDGB-Pokal 
Der FDGB-Pokal wurde in dieser Spielzeit abgebrochen. Nachdem die 1. Hauptrunde erst am 7. Juni 1953, neun Tage vor dem Ende der Oberliga-Saison, ausgetragen wurde, wurde die 2. Hauptrunde offiziell aufgrund der Sommerferien verschoben. Inoffiziell war der Volksaufstand vom 17. Juni 1953 der eigentliche Grund für die Aussetzung. Der Wettbewerb wurde danach während der Folgesaison fortgesetzt.

Siehe auch 
 DDR-Fußball-Liga 1952/53

Weblinks 
 Daten zur Oberliga auf www.rsssf.com
 Daten zur Oberliga auf www.fussballdaten.de

Einzelnachweise 

1952/53
Fußballsaison 1952/53